Stäger ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Stäger (1902–1981), Schweizer Schriftsteller und Mundartdichter
 Robert Stäger (Entomologe) (1867–1962), Schweizer Entomologe und Mediziner

Siehe auch: 
 Stager
 Staeger